Ostrovica je lahko:

Naselje 

 Ostrovica, Občina Hrpelje - Kozina
 Ostrovica, Občina Bihać, Bosna in Hercegovina
 Ostrovica, Občina Lišane Ostrovičke, Hrvaška
 Ostrovica, Občina Niška Banja, Srbija
 Ostrovica, Občina Tutin, Srbija
 Ostrovica, Občina Vladičin Han, Srbija

Zgradba 

 Grad Ostrovica (Hochosterwitz), Koroška, Avstrija
 Trdnjava Ostrovica, Hrvaška

Glej tudi 
 Ojstrica
Ostrava (mesto)
Ostravica (reka)
Ostrvica